Zanabazar est un genre éteint de dinosaures à plumes de la famille des Troodontidae ayant vécu à la fin du Crétacé supérieur. Il a été découvert en Mongolie dans la formation géologique de Nemegt, datée du Campanien inférieur, il y a environ .

On ne lui connait à l'heure actuelle qu'une seule espèce, Zanabazar junior, créée à l'origine sous le nom de Saurornithoides junior, avant d'être renommée par Mark A. Norell et son équipe en 2009.

Étymologie 

Le nom de genre fait référence à Zanabazar, chef spirituel, au , du bouddhisme tibétain des Khalkhas en Mongolie.

Description 

Zanabazar est le plus grand des troodontidés d'Asie et le second en taille après le genre « Troodon » découvert en Amérique du Nord.
Son crâne mesure  de long.

Classification 
Les cladogrammes suivants sont issus des analyses phylogénétiques des troodontidés, réalisées en 2017, par Lefèvre et ses collègues, et par Aaron van der Reest et Phil Currie.

Ils montrent tous les deux que Zanabazar est un troodontidé très évolué, en groupe frère avec Saurornithoides. Van der Reest et Currie introduisent en plus la sous-famille des Troodontinae.

Cladogramme de Lefèvre , 2017 :

Cladogramme des Troodontidae par Aaron van der Reest et Phil Currie en 2017 :

 probablement Stenonychosaurus.

Voir aussi

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste des dinosaures
 Troodontidae

Notes et références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Troodontidae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2009